Теорема О'Нэна – Скотта — это одна из наиболее влиятельных теорем теории группы перестановок. Столь полезной эту теорему делает классификация простых конечных групп. В исходном виде теорема была о  симметрической группы. Она появилась как дополнение к статье Леонарда Скотта, написанной для конференции в Санта-Круз по конечным группам в 1979 со сноской, что Майкл О'Нэн независимо доказал тот же результат.

Теорема утверждает, что максимальная подгруппа  симметрической группы , где , является одной из следующих: 
  стабилизатор k-множества (то есть интранзитивна)
 Sa  Sb с n = ab, стабилизатор разбиения на b частей размера a (то есть импримитивна)
примитивная (то есть не сохраняет нетривиальное разбиение) и одна из следующих типов:
 AGL(d,p)
Sl wr Sk, стабилизатор структуры произведения 
группа диагонального типа
 почти простая группа

В статье «О теореме О'Нэна – Скотта для примитивных групп перестановок» М.У. Либек, Шерил Прегер и Ян Саксл дают полное замкнутое доказательство теоремы.
В дополнение к доказательству они выявили, что истинная сила теоремы О'Нэна – Скотта  заключается в возможности разбить конечные примитивные группы на различные типы.

Типы О'Нэна – Скотта
Восемь типов О'Нэна – Скотта следующие:

HA (голоморф абелевой группы): Это примитивные группы, которые являются подгруппами конечной  аффинной полной линейной группы AGL(d,p) для некоторого простого p и положительного целого . Для такой группы G, если она примитивна, она должна содержать подгруппу всех переносов, и стабилизатор G0 группы G нулевого вектора должен быть неприводимой подгруппой группы GL(d,p). Примитивные группы типа HA описываются наличием единственной минимальной нормальной подгруппы, которая является элементарно абелевой и действует регулярно.

HS (голоморф простой группы): Пусть T — конечная неабелева простая группа. Тогда  действует на  с помощью . Теперь M имеет две минимальные нормальные подгруппы , каждая из которых изоморфна T и каждая действует регулярно на , одна с помощью правого умножения, а другая с помощью левого умножения. Действие группы M является примитивным и если мы возьмём , мы получим , которая включает Inn(T) из . Фактически любой автоморфизм группы T будет действовать на .  Примитивная группа типа HS является тогда любой группой G, такой, что . Все такие группы имеют N1 и N2 в качестве минимальных нормальных подгрупп.

HC (голоморф составной группы): Пусть T — неабелева простая группа и пусть  для некоторого целого . Пусть . Тогда  действует транзитивно на  посредством  для всех . Как и в случае HS, мы имеем  и любой автоморфизм группы  действует на . Примитивная группа типа HC является группой G, такой, что  и G порождает подгруппу , которая действует транзитивно на множестве k простых прямых множителей . Любая такая G имеет две минимальные нормальные подгруппы, каждая изоморфна Tk и регулярна.

Группа типа HC сохраняет структуру произведения , где  и , где H является примитивной группой типа HS на .

TW (скрещённое сплетение): Здесь G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу N и  для некоторой конечной неабелевой простой группы T и N действует регулярно на . Такие группы могут быть построены как скрещённое сплетение и потому обозначается буквами TW (от англ. twisted wreath). Условия, требующиеся для получения примитивности, подразумевают, что , так что наименьшая степень таких примитивных групп равна 606 .

AS (почти простая): Здесь G является группой, лежащей между T и Aut(T ), то есть G является почти простой группой, отсюда и обозначение (англ. almost simple). Мы ничего не говорим о действии, кроме того, что оно примитивное. Анализ этого типа требует знания о возможных примитивных действиях почти простых групп, что эквивалентно знанию максимальных подгрупп почти простых групп.

SD (простая диагональная): Пусть  для некоторой неабелевой простой группы T и целое  и пусть . Тогда N действует на множестве  на правых классах смежности H в N по правому умножению. Мы можем взять  как множество представителей классов смежности для H в N и мы можем отождествить  с . Теперь  переводит класс смежности с представителями  в класс смежности . Группа Sk порождает автоморфизмы группы N путём перестановки элементов и оставляет неподвижной подгруппу H, а потому действует на множестве . Заметим также, что H действует на  путём порождения Inn(T) и, фактически, любой автоморфизм  группы T действует на  путём отображения классом смежности с представителями  в класс смежности . Тогда мы берём группу W = N. .  Примитивная группа типа SD является группой , такой, что  и G порождает примитивную подгруппу группы Sk на k простых прямых множителях N.

CD (составная диагональная): Здесь  и , где H является примитивной группой типа SD на  с минимальной нормальной подгруппой Tl. Более того,  является минимальной нормальной подгруппой группы G и G порождает транзитивную подгруппу группы Sk.

PA (действие на произведения): Здесь  и , где H является примитивной почти простой группой с цоколем T. Тогда G имеет действие на произведения на . Более того,  и G порождает транзитивную подгруппу группы Sk в её действии на k простых прямых множителя N.

Некоторые авторы используют другое деление на типы. Наиболее часто типы HS и SD рассматриваются как «диагональный тип», а типы HC, CD и PA рассматриваются как «тип, действующий на произведения». Прегер позднее обобщила теорему О'Нэна – Скотта на квазипримитивные группы в статье «Теорема О'Нэна – Скотта для конечных квазипримитивных групп перестановок и приложения к 2-дуговым транзитивным графам».

Примечания

Литература

Ссылки
 

Группы перестановок